Wirthgen ist der Familienname folgender Personen:

 Jesco Wirthgen (* 1977), deutscher Schauspieler, Synchronsprecher und Dialogbuchautor
 Willy Wirthgen (1904–1944), deutscher Widerstandskämpfer und NS-Opfer

Siehe auch:
 Wirtgen